24 Franklin megye található az USA területén. Mindet Benjamin Franklinről nevezték el.

A megyék 

 Franklin megye (Alabama)
 Franklin megye (Arkansas)
 Franklin megye (Észak-Karolina)
 Franklin megye (Florida)
 Franklin megye (Georgia)
 Franklin megye (Idaho)
 Franklin megye (Illinois)
 Franklin megye (Indiana)
 Franklin megye (Iowa)
 Franklin megye (Kansas)
 Franklin megye (Kentucky)
 Franklin megye (Louisiana)
 Franklin megye (Maine)
 Franklin megye (Massachusetts)
 Franklin megye (Mississippi)
 Franklin megye (Missouri)
 Franklin megye (Nebraska)
 Franklin megye (New York)
 Franklin megye (Ohio)
 Franklin megye (Pennsylvania)
 Franklin megye (Tennessee)
 Franklin megye (Texas)
 Franklin megye (Vermont)
 Franklin megye (Virginia)
 Franklin megye (Washington)